Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2023 — двенадцатый женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир пройдёт с 28 марта по 2 апреля 2023 года в Оби, Швеция.

В чемпионате мира планируется участие 6 команд — Швеции, Финляндии, США, Нидерландов, Украины и Швейцарии. Сборная России не примет участие в турнире по политическим причинам.

Группа А

Группа В

Примечания 

Март 2023 года
Спорт в Швеции в 2023 году
2023 год в хоккее с мячом
2023
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции